

Patronyme 
 Jerry Stackhouse, joueur américain de basketball,
 John Stackhouse (1742-1819), botaniste, phycologue et mycologue britannique, 
 Ron Stackhouse, joueur canadien de hockey sur glace, 
 Thomas Stackhouse (? -1886) , britannique, commandeur dans la Navy britannique et fondateur de la société linnéenne de Nouvelle-Galles du Sud.